Złotoria (Choroszcz)
 Złotoria (Czarna Białostocka)